Double Platinum ist:
 ein Album der Hard-Rock-Band Kiss, siehe Double Platinum (Album)
 der Originaltitel des Films Double Platinum – Doppel Platin!